Příjmení Slabý (Slabá) může označovat:

 Drahomíra Slabá (1957–???), československá politička KSČ
 Josef Slabý  – více osob, rozcestník
 Martina Slabá (* 1991), česká závodnice v tchaj-ťi
 Miloš Slabý (* 1965), bývalý československý fotbalista, obránce
 Otto Slabý (1913–1993), český lékař, histolog a embryolog, vysokoškolský profesor a přírodovědec, entomolog
 Rudolf Jan Slabý (1885–1957), česko-německý překladatel, romanista
 Zdeněk Karel Slabý (1930–2020), český spisovatel, publicista, kritik a překladatel

Podobná jména 
 Slaby

Česká příjmení